

Ленінка — селище, Абатський район, Тюменська область
 Ленінка — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Ленінка — селище, Кропивинський округ, Кемеровська область

Ленінка — селище, Вінницька область, Теплицький район
 Ленінка — колишня назва села Варжинки (Вінницька область, Жмеринський район)
 Ленінка — колишня назва села Степове (Кіровоградська область, Устинівський район)
 Ленінка — колишня назва села Виноградне (Миколаївська область, Березанський район)
 Ленінка — колишня назва села Зоряне (Харківська область, Красноградський район)
 Ленінка — колишня назва села Роздольне (Харківська область, Шевченківський район)
 Ленінка — колишня назва села Рідне (Херсонська область, Олешківський район)
 Ленінка — колишнє село Гайворонського району Кіровоградської області, знято з обліку рішенням виконавчої комісії Кіровоградської обласної ради народних депутутів від 13 січня 1987 року